Qaumi Tarana (Urdu قومى ترانہ „Nationale Hymne“) ist die Nationalhymne Pakistans. Die Musik wurde von Ahmed G. Chagla (1902–1953) komponiert, der Text von Abul Asar Hafeez Jullundhri geschrieben. Sie wurde 1954 als Nationalhymne eingeführt.

Der Text ist in einer gehobenen, poetischen Sprachform verfasst, einem extrem stark persianisierten Register des Urdu, und somit für Urdu-Sprecher ohne gute Persischkenntnisse kaum verständlich. Nur ein einziges Wort, kā in der ersten Zeile der zweiten Strophe, ist ausschließlich Urdu und kein Persianismus. Für Persisch-Sprecher hingegen ist der Text verständlich.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Audio-Stream der Nationalhymne Pakistans (Real Player; 0 kB)
 Deutsche Übersetzung des Textes der pakistanischen Nationalhymne von Dr. Mohammad Saeed Chaudhry

Nationalhymne
Nationales Symbol (Pakistan)